Shinichi Tanaka oder Shin’ichi Tanaka ist der Name folgender Personen:

* Shin’ichi Tanaka (* 1959), japanischer Skispringer
 Shinichi Tanaka (General) (1893–1976), japanischer Generalleutnant